Комраков:

 

 Комракова, Екатерина Андреевна (род. 2000) — российская футболистка.
 Комракова, Елена — советская и российская теннисистка (настольный теннис).